De fietsdiscipline mountainbike was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 2008. De mannenwedstrijd vond plaats op zaterdag 23 augustus 2008 in Peking, op de voorlaatste dag van de Olympische Spelen. Het parcours bestond uit een aanloopronde en zeven volle ronden over een afstand van 35,6 kilometer. De wedstrijd werd gewonnen door de Fransman Julien Absalon, die zijn olympische titel wist te prolongeren. Absalon had op de streep ruim één minuut voorsprong op de nummer twee, zijn landgenoot Jean-Christophe Péraud. In totaal stonden vijftig renners aan de start. Twee van hen stapten voortijdig af.

Uitslag

Mountainbike mannen
2008
Olympische Spelen